Отре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель
 Отре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези